Longueville ist

der Name eines französischen Lehensterritoriums und Adelsgeschlechts:
 Grafschaft und Herzogtum Longueville, Normandie
 :Kategorie:Graf (Longueville)
 :Kategorie:Herzog (Longueville)

der Name folgender britischer Adelstitel:
 Viscount Longueville (Peerage of England, 1690; Peerage of Ireland, 1800)
 Baron Longueville (Peerage of Ireland, 1795)

der Familienname folgender Personen:
 Antoinette von Orléans-Longueville (1572–1618), französische Markgräfin, Benediktinerin, Ordensreformerin, Ordensgründerin und Klostergründerin
 Charles Paris d’Orléans-Longueville († 1672), französischer Adliger, Gouverneur der Normandie
 Claude d’Orléans-Longueville (1508–1524), Großkammerherr von Frankreich
 François d’Orléans-Longueville, duc de Fronsac († 1631), französischer Adliger, Gouverneur von Orléans, Blois und Tours
 François I. d’Orléans-Longueville (1447–1491), französischer Adliger, Großkammerherr von Frankreich, Gouverneur von Normandie und Dauphiné
 François III. d’Orléans-Longueville (1535–1551), Großkammerherr von Frankreich, Pair von Frankreich
 Henri I. d’Orléans-Longueville (1568–1595), Großkammerherr von Frankreich, Gouverneur von Picardie
 Jean d’Orléans-Longueville (1492–1533), Erzbischof von Toulouse, Bischof von Orléans, Kardinal
 Jean Louis d’Orléans-Longueville († 1694), Pair von Frankreich, Herzog von Longueville und Estouteville, Graf von Saint-Pol und Tancarville, Gouverneur der Normandie
 Léonor d’Orléans-Longueville (1540–1573), französischer Adliger
 Louis II. d’Orléans-Longueville (1510–1537), Großkammerherr von Frankreich, Pair von Frankreich
 Willy Longueville (* 1910; † unbekannt), belgischer Automobilrennfahrer

der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Longueville (Calvados) im Département Calvados
 Longueville (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Longueville (Manche) im Département Manche
 Longueville (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Longueville (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 La Longueville im Département Nord
 Longueville-sur-Aube im Département Aube
 Longueville-sur-Scie im Département Seine-Maritime
 D’Huison-Longueville im Département Essonne

der Name eines Vororts von Sydney, Australien:
 Longueville (Australien)

ein Namensbestandteil zweier berühmter Weinschlösser in Bordeaux: 
 Château Pichon-Longueville-Baron
 Château Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande

Siehe auch:
 Longeville (Begriffsklärung)
 Longville